Shahīd Chamrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cham Shahrān, ort, Lorestan, 
 Shahīd Chamrān (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar